Трамвай в Осло — трамвайна система на території двох комун: Осло і Берум. Система була відкрита в 1875 році. На кінець 2010-х має 6 ліній загальною довжиною 131,4 км. В 2013 році система перевезла 49 млн пасажирів, що склало 16 % від усіх пасажирських перевезень в Осло.

Історія 

В 1868 році інженер Jens P. Vogt проектує конку в Крістіанії (нині Осло), але проект було відхилено, так як передбачалося, що конка буде перешкоджати нормальному руху на вузьких вулицях. Ще кілька пропозиції було відхилено. Лише в 1874 році мерія дала дозвіл на будівництво трамвайної лінії. 2 жовтня 1874 було засновано компанію Christiania Sporveisselskab. Перша лінія конки була введена в експлуатацію 6 жовтня 1875.

В 1894 році створюється ще одна компанія Kristiania Elektriske Sporvei з першою електричною трамвайною лінією в Скандинавії. Лінію прокладено від Йернбанторгет через Бріскебі і Майорстуен в Скарпсно. В 1899 році трамвайна мережа розширюється з новою лінією електричного трамвая від Акерсгата через Сагеней в Роделрекка. Пізніше також розширюється ділянка від Толлбугата до Віппетанген.

Остання лінія конки була закрита в 1900 році.

Нумерація ліній була введена в 1910 році. У 1924 році дві компанії були об'єднані в одну — AS Kristiania Sporveier. Місто змінило свою назву на Осло в 1925 році і трамвайна компанія теж змінює свою назву на AS Oslo Sporveier. У 1939 році лінію відкривають в Сінсен.

Міська рада затверджує поступове закриття міських трамваїв в 1960 році. Кілька ліній були замінено на автобуси і метрополітен. Міська рада скасовує рішення про закриття в 1977 році.

Рухомий склад 

Трамвайну мережу Осло обслуговують 72 трамваї.

Замовлені 87 трамваїв SL18 замінять усі ці 72 трамваї до 2024 року.

 40 шестивісних трамваїв типу , з чинною нумерацією 101–140. 
Вони одноповерхові та діють лише в одному напрямку.
Перший трамвай цієї моделі був випущений 1979 року, звідси й назва.
Вони були доставлені двома партіями, перша партія з 25 трамваями почала надходити в 1982 році, друга партія з 15 трамваїв прибула в 1989 році. Цей вагон має тільки одну кабіну машиніста, тому не може розвертатися інакше як на «петлях». 
Модель має 71 місце для сидіння та 92 для пасажирів, котрі їдуть стоячи.
Обидві партії досить схожі, але з різним інтер'єром, і задні двері другої партії є подвійним. 
Перші десять трамваїв виробляла німецька компанія Duewag, решту виробляла компанія ABB у Стрьоммені на схід від Осло. 
Трамваї мають довжину 22,18 метра, ширину 2,50 метра, висоту 3,41 метр і вагу 32,8 тонни. Трамвай може прийняти 163 пасажири, 71 з яких сидять.
 32 восьмивісних трамваїв типу , пронумерованих 141-172, поставлено в 1998–2006 роках. 
Назва SL-95 пов'язана з тим, що перший трамвай цієї моделі був випущений 1995 року
Ці трисекційні шарнірні, частково низькопідлогові трамваї можуть рухатися як назад, 
так і вперед через наявність кабін водія з обох кінців та дверей з обох сторін. 
Тому вони можуть працювати на лінії Ullevål до Ріксшоспіталет та на лінії Lilleaker до Bekkestua, які не мають кола повороту в кінці лінії. 
Проте великий радіус повороту та велика вага трамвая робить його непридатним для деяких ліній до Майорстуена, 
що мають погані колії та різкі повороти. 
SL95 поставляла італійська компанія Ansaldo/  (тоді Ansaldobreda, тепер Hitachi Rail Italy). 
SL95 має довжину 33,12 метра, ширину 2,6 метра, висоту 3,62 метра та вагу 64,98 тонни. 
Трамвай розрахований на 212 місць, з них 88 для сидіння.

Майбутній рухомий склад 
SL18-шестивісний трамвай серії CAF Urbos 100. 
В 2018 році Sporveien та Oslo Vognselskap спільно замовили 87 трамваїв SL18 з можливістю замовлення ще 60 трамваїв. 
Очікується, що регулярне використання почнеться у 2022 році, і SL18 повністю замінить трамваї SL79 та SL95 до 2024 року. 
SL18-двонаправлені, п’ятисегментні, 100% низькопідлогові трамваї, що будуть набагато легшими та тихішими, ніж SL95.

Лінії

Примітки

Посилання 

 Oslo Tramway's website (in Norwegian)
 Oslo Tramway's website (in English)
 Oslo Tram Lines map (PDF file)
 Oslo Metro Lines Map (PDF file)
 Fare and timetable information
 Railfaneurope.net image gallery
 About the no. 70 tram and no. 647 trailer
 Tram Travels: Sporveien trikken i Oslo

Транспорт Осло
Трамвай Осло